Scorpiurus može označavati:
 Scorpiurus (Animalia) Parent, 1933, rod kukaca dvokrilaca u porodici Dolichopodidae.
 Scorpiurus (Plantae) L., crveni mač, biljni rod u porodici Fabaceae.